Tchuenté ist der Familienname folgender Personen:
 Madeleine Tchuente, kamerunische Ministerin
 Thierry Tchuenté (* 1992), kamerunischer Fußballspieler